Siedemnaste, przedostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w stolicy Norwegii, Oslo na skoczni Holmenkollbakken. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego i pierwszy konkurs indywidualny rozegrano 14 marca, zaś kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego oraz drugi konkurs dzień później. W pierwszym z konkursów zwyciężył Severin Freund, przed Peterem Prevcem oraz mistrzem świata z Falun Rune Veltą. Dwóch Polaków znalazło się w czołowej „10” – Kamil Stoch uplasował się na 5. pozycji, natomiast Piotr Żyła oczko niżej. Jan Ziobro oraz Klemens Murańka zajęli dalsze miejsca, a Jan Ziobro w drugiej serii zaliczył upadek. Na szczęście samodzielnie opuścił skocznię. Drugi konkurs przyniósł podium dla Polski w postaci trzeciego miejsca Stocha wraz z Prevcem, łącznie troje Polaków zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce: ósmy był Piotr Żyła, natomiast 2 lokaty niżej Klemens Murańka, natomiast Ziobro nie przebrnął kwalifikacji. Ósmy w sezonie, a czwarty z rzędu konkurs wygrał Freund.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Oslo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
2015 w Norwegii